El pèndol de Pohl
 Frederik Pohl (* 1919), un escriptor de ciència-ficció.
 Sabine Bergmann-Pohl (* 1946, Eisenach), una política democratacristiana alemanya.
 Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-1834), botànic austríac.